

Содус — місто, штат Нью-Йорк
 Содус — селище, штат Нью-Йорк